Чемпионат Африки по лёгкой атлетике среди юниоров 2013 года проходил с 29 августа по 1 сентября на стадионе Stade Germain Comarmond в городе Бамбус, Маврикий. В соревнованиях приняли участие 223 легкоатлета из 29 стран.

Результаты

Юниоры

Юниорки 

 † Команда Маврикия не смогла закончить дистанцию.
 ‡ Результат был показан при недопустимой скорости попутного ветра (3,5 м/с), поэтому официальный результат 6.22 метра.

Медальный зачёт

Страны-участники 

  (10)
  (2)
  (6)
  (2)
  (1)
  (11)
  (5)
  (41)
  (3)
  (6)

  (20)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (21)
  (8)
  (3)
  (3)
  (22)

  (1)
  (4)
  (3)
  (29)
  (1)
  (1)
  (4)
  (4)
  (8)

Примечания 

Чемпионаты Африки по лёгкой атлетике среди юниоров
Чемпионаты Африки в 2013 году
Август 2013 года
Сентябрь 2013 года
Чемпионаты Африки на Маврикии
2013 год в лёгкой атлетике
Международные соревнования по лёгкой атлетике на Маврикии